Nottage ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Nottage (1945–2017), bahamaischer Leichtathlet, Arzt und Politiker
 Dexter Nottage (* 1970), US-amerikanischer Footballspieler
 Lynn Nottage (* 1964), US-amerikanische Dramatikerin

Sonstiges:
 Nottage (Wales), Stadtteil von Porthcawl, Wales
 Nottage Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika